Kaonik je lahko:
 Kaonik, Bosna in Hercegovina
 Kaonik, Srbija